High Point Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 High Point Township (Iowa)
 High Point Township (North Carolina)